Аранка Биндер (; родилась 19 июня 1966 в Сомборе) — югославский и сербский стрелок, бронзовый призёр Олимпийских игр 1992 года (пневматическая винтовка, 10 м).

Ссылки 
 DatabaseOlympics.com

Стрелки Югославии
Стрелки Сербии
Стрелки на летних Олимпийских играх 1992 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 1996 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 2000 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1992 года